Aburnius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Aburnius Valens, römischer Suffektkonsul 109
 Lucius Aburnius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Aburnius Torquatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Aburnius Caedicianus, römischer Politiker